Федорово — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.

Входит в состав сельского поселения Чуровского, с точки зрения административно-территориального деления — в Чуровский сельсовет.

Расстояние до центра муниципального образования Чуровского по прямой — 5 км. Ближайшие населённые пункты — Ельцово, Селецкая, Плещаково.

По переписи 2002 года население — 1 человек.

Примечания

Ссылки 
 Федорово в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Шекснинского района